Happy Song – singolo dei Baby's Gang del 1983
Happy Song – singolo dei Bring Me the Horizon del 2015